Нузброх — имя собственное; распространено также в виде фамилий.
 Нузброх, Леонид Михайлович (род. 1949) — молдавский и израильский русский писатель, поэт, журналист.
 Нузброх, Эдуард Леонидович (род. 1982) — двукратный чемпион Европы, многократный чемпион Израиля по гиревому спорту, сын Л. М. Нузброха.